Tiogagara peut désigner :
Tiogagara, la localité située dans le département de Bouroum-Bouroum au Burkina Faso
Tiogagara, la commune rurale située dans le département de Loropéni au Burkina Faso